Kourityaoghin peut désigner :
Kourityaoghin, la commune rurale située dans le département de Loumbila au Burkina Faso,
Kourityaoghin, la commune rurale située dans le département de Pouytenga au Burkina Faso.